Harrison House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harrison House (Kalifornien), ID-Nr. 79000515
 Harrison House (Pennsylvania), ID-Nr. 74001807
 Harrison House (Tennessee), ID-Nr. 75001799

Siehe auch:
 Harris House